Jméno Paschalis  nebo též zkráceně Paschal nosili dva papežové římskokatolické církve a dva vzdoropapežové.

papežové
 sv. Paschal I. – pontifik v letech 817–824
 Paschal II. – pontifik v letech 1099–1118

vzdoropapežové
 Vzdoropapež Paschal byl vzdoropapežem v období od 21. září do 15. prosince 687
 Vzdoropapež Paschal III. byl vzdoropapežem v období od 22. dubna 1164 do 20. září 1168

další osoby jménem
 Paschal

podobné
 Pascal

Externí odkazy 
 

Papežové podle jména